Ángel Luis Fernández Serrano – ex calciatore spagnolo
 Eduard Fernández Serrano – attore spagnolo
 Hipólito Fernández Serrano – ex calciatore spagnolo